Plaats in Indonesië
 Oro-Oro Ombo (Batu), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu in de provincie Oost-Java
 Oro-Oro Ombo (Kartoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Oro-Oro Ombo (Ngetos), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java